Andrijiwka (rejon berdiański)
 Andrijiwka (rejon masziwski)

Zobacz też